Le  d'infanterie ( RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française formé à partir de deux régiments d'infanterie hollandais en 1810.

Le , pendant la retraite de Russie, le  se sacrifie volontairement durant la bataille de la Bérézina, pour permettre au reste de la Grande Armée de traverser le fleuve, il n'y aura que quelques survivants. Le 126e régiment d'infanterie de ligne est dissout en 1813.

Le régiment est recréé en 1870 et combat pendant la guerre franco-prussienne, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Recréé après cette dernière guerre, il est d'abord un bataillon d'instruction. En 1964, le  devient un régiment de réservistes et d'appelés jusqu'à sa professionnalisation en 1998.

Depuis, il participe aux différentes opérations extérieures menées par l'Armée française. Aujourd'hui intégré à la  brigade d'infanterie de marine, il est en garnison à Brive-la-Gaillarde depuis 1907.

Création et différentes dénominations 
  apparait officiellement le numéro 126 dans l'histoire des régiments d'infanterie de l'armée française, sous la dénomination de  de bataille, dans le cadre de la réorganisation des armées de la révolution.
 1793-1796 : création de la  demi-brigade de bataille, à partir du  du 62e régiment d'infanterie, amalgamé avec le  de volontaires de l'Ain et le  de volontaires de la Nièvre.
  : versée dans la 99e régiment d'infanterie
 1810-1813 : création du  d'infanterie de ligne à partir du  d'infanterie et du  du  d'infanterie du royaume de Hollande, lors de l'annexion de celui-ci.
  : incorporation du reste du régiment au 123e régiment d'infanterie.
 1870-1871 : formé, le  avec le  de marche organisé le  au moyen des  des 66e régiment d'infanterie, 89e régiment d'infanterie et 98e régiment d'infanterie. Fusionné le  avec le 26e régiment d'infanterie.
  : création du  d'infanterie de ligne formé avec le  provisoire d'infanterie
  : un décret du président de la République constitue définitivement le régiment qui prend le nom de  d'infanterie, et est composé de quatre bataillons de quatre compagnies.
  : donne naissance au  d'infanterie.
 Le  : dissolution.
 1944-1946 :  d'infanterie. Reconstitué officiellement le , dissout le .
  : création du  d'infanterie « Oradour ».
 1964:Dissolution.
  : création du  d'infanterie.

Chefs de corps 

 Chef de brigade Marillac
 1810-1813 : colonel Dumoulin
 1870 : colonel Neltner
 1870-1871 : lieutenant-colonel Duban
 1871-1873 : colonel Voynant
 1873-1877 : colonel Denuc
 1877-1878 : colonel Bergeron
 1878 : colonel Poilloue de Saint-Mars
 1878-1881 : colonel Doumenjou
 1881-1885 : colonel Bournenfou
 1885-1887 : colonel Desfrancois de Ponchalon
 1887-1894 : colonel Montagne
 1894-1997 : colonel Roget
 1897-1906 : colonel Jean Gustave de la Brousse de Veyrazet
 1906-1908 : colonel Roustan
 1908-1913 : colonel Chandezon
 1913-1914 : colonel Dubois	
 1914-1915 : lieutenant-colonel Laporte
 1915 : lieutenant-colonel Bressan
 1915-1918 : lieutenant-colonel Labourdette
 1918 : lieutenant-colonel Bontemps	
 1918-1919 : lieutenant-colonel Cholet
 1919-1926 : lieutenant-colonel Larrieu
 1926-1928 : colonel Tixier
 1928-1930 : lieutenant-colonel Foures
 1930-1931 : colonel Sonnerat
 1931-1934 : colonel Baille
 1934-1936 : colonel Vital
 1936-1938 : colonel Papillon
 1938-1940 : colonel Duche
 1940 : colonel Donnat
 1944-1945 : commandant Passemard
 1945-1946 : colonel Godefroy
 1946-1947 : chef de Bataillon Lagasquie
 1947-1948 : chef de Bataillon Basseres
 1948-1950 : chef de Bataillon Dumas
 1950-1952 : chef de Bataillon Habert
 1952-1954 : lieutenant-colonel de Martin du Tyrac de Marcellus
 1954-1956 : lieutenant-colonel Helme-Guizon
 1956-1958 : colonel Henry
 1958 : colonel Parisot
 1958-1961 : colonel Gueneau
 1961-1963 : colonel Galle
 1963 : chef de bataillon Toulouse
 1964 : chef de bataillon Pellabeuf
 1964-1965 : colonel Audibert
 1965-1967 : colonel du Bois de Gaudusson
 1967-1969 : colonel Lacoste
 1969-1971 : lieutenant-colonel Blanquefort
 1971-1973 : colonel Burgard
 1973-1974 : colonel Goerger
 1974-1976 : colonel Michel Durieux
 1976-1977 : colonel Fregiere
 1977-1979 : colonel de la Moriniere
 1979-1981 : colonel Mestelan
 1981-1983 : colonel Castagne
 1983-1985 : colonel Langlois
 1985-1987 : colonel Rozec
 1987-1989 : colonel Brousse
 1989-1991 : colonel Renault
 1991-1993 : colonel Bresse
 1993-1995 : colonel Seguret
 1995-1997 : colonel Beauval
 1997-1999 : colonel Martin
 1999-2001 : colonel Herbert
 2001-2003 : colonel Lesimple
 2003-2005 : colonel Didier
 2005-2007 : colonel Barnay
 2007-2009 : colonel Malassinet
 2009-2011 : colonel Goisque
 2011-2013 : colonel Secq
 2013-2015 : colonel Ponchin
 2015-2017 : colonel Mollard
 2017-2019 : colonel Perot
 2019-2021 : colonel Gouvernet
 2021-... : colonel Ferraton

Historique des garnisons, combats et bataille

Révolution et Empire 
1795 : Quiberon

 1812 : le régiment prend part à la campagne de Russie :
 Smoliany, Borisow
26- : bataille de la Bérézina où le régiment se sacrifie pour couvrir la retraite de la Grande Armée.

Après la seconde abdication de l'Empereur, Louis XVIII réorganise de l'armée de manière à rompre avec l'héritage politico-militaire du Premier Empire.A cet effet une ordonnance du  licencie l'ensemble des unités militaires françaises.
Son numéro reste vacant jusqu'en 1870

Second Empire 
Le  le  régiment d'infanterie de ligne est créé à partir du  régiment provisoire d'infanterie qui avait été constitué, avec les :
  bataillon du  d'infanterie de ligne
  bataillon du  d'infanterie de ligne
  bataillon du  d'infanterie de ligne

3 compagnies de marche de ce régiment sont incorporées dans la  de la  d'infanterie du  qui part renforcer l'Armée de la Loire. Le reste du régiment est incorporé dans la  de la  d'infanterie du  de la  armée de Paris avec laquelle il participe au Siège de Paris et prend part aux combats de Châtillon, de Villiers-sur-Marne et de Bry-sur-Marne puis plus tard à la bataille de Montretout.

De 1871 à 1914 

En mars 1871, le  est versé dans le  avant d'être recrée le , sous le nom de «  provisoire » et de reprendre le nom de  d'infanterie de ligne le .

1874 : en garnison à Lyon
 1881 à 1896 : campagnes d'Afrique du Nord et Madagascar.
 1907, le régiment quitte Toulouse et arrive en garnison à Brive-la-Gaillarde.

Première Guerre mondiale 
Casernement : Brive-la-Gaillarde,  d'infanterie,  d'armée.Affecté à la  d'infanterie d' à .

 1914 :
 Retraite des  et  : Saint-Médard, Florenville (22-), Carignan
 Bataille de la Marne, 5 au  : Châtel-Raould, Courdemanges

 1915 :
 Meuse et Argonne : Regniéville, Réménauville, Bois d'Ailly

 1916 :
 Bataille de Verdun - Marre-Charny.

 1917 :
 Champagne: Maison-de-Champagne (commune de Ripont, 8-), Aubérive ().

 1918 :
 Front italien : offensive autrichienne du , offensive du Piave

Le  a perdu durant la grande guerre .

Entre-deux-guerres 

Le  RI est en garnison à Brive-la-Gaillarde en , quand il est requis pour appliquer le plan de barrage dans les Pyrénées-Orientales. Ce plan vise à empêcher les militaires de l'armée populaire de la République espagnole, vaincue par les rebelles franquistes, en pleine Retirada, de passer en France. L'interdiction d'entrer est levée du 5 au .

Seconde Guerre mondiale 
Il s'illustre encore en juin 1940 en participant avec opiniâtreté au freinage de l'offensive allemande, parcourant  à pied en 2 semaines.

Il se reconstitue en 1944 à partir de maquis de la Corrèze et du Périgord, regroupés autour de son Drapeau préservé de l'occupant, et participe à la libération de l'Alsace, puis entre en forêt noire. En janvier 1945 le  est intégré aux unités de la , d'abord mis à la disposition de la  de la  française libre le  renforce la  sur la période de la défense de Strasbourg, la surveillance de la rive gauche du Rhin. Puis de la  d'infanterie marocaine, il participe avec la  d'infanterie coloniale à la campagne en Allemagne, combat de Karlsruhe, Ruppur, Rastadt avec le  RIC et le  RIC.

De 1945 à nos jours 
Après un séjour en Algérie de 1947 à 1948, le régiment devient un centre d'instruction pour ce théâtre d'opération.

Le  RI relève de la défense opérationnelle du territoire jusqu'à son intégration dans la  d'infanterie créée en 1976. Régiment de la DOT, il est organisé en trois compagnies de combat commando et une compagnie de commandement et des services. La création de la  DI permet au régiment d'être intégralement motorisé et de recevoir du personnel supplémentaire : une compagnie de combat et une compagnie d'éclairage et d'appui.

Rattaché pendant la guerre froide à la  d'infanterie, il est essentiellement constitué d'appelés venus des régions avoisinantes. Durant les années 1980, son matériel reste étonnamment rudimentaire puisqu'il est constitué par les nombreux véhicules laissés par les Américains après la Deuxième Guerre mondiale : jeep, dodges, GMC de même on y trouve encore les vieux pistolets-mitrailleurs utilisés en Indochine et en Algérie qui seront remplacés par les FAMAS en 1984. 

Professionnalisé en 1998, il est alors rattaché à la  brigade légère blindée. Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de l'Armée de terre "Au contact", le 126 RI est rattaché à la  Brigade d'infanterie de Marine ( BIMa) le  (jour de la dissolution de la  BLB).

Depuis quarante ans, il participe à tous les déploiements en opérations extérieures de l'armée française :

 au Liban au sein de la FINUL en 1984/1985, 992 et 2001 ;

 en Bosnie-Herzégovine en 1992 ;
 au Kosovo en 2001 et 2004 ;

 en Afghanistan en 2002, 2006, 2008 et 2010 au sein de l'ISAF (notamment le Mandat PAMIR XXIV en Surobi, de juillet à décembre 2010 sous le nom de GTIA Bison. Ce patronyme est depuis devenu le nom générique de baptême des GTIA armé par le  d'infanterie.
 en Côte d'Ivoire en 2001, 2003, 2004, 2005 et 2008 au sein de l'opération Licorne ;

 en République centrafricaine en 2006, 2011, 2012 et 2014 ;
en Irak en 2015 et 2017 ;
 au Mali en 2021 au sein de l'opération Barkhane ;
 Et en permanence en France au sein du dispositif Vigipirate et Opération Sentinelle.

Faits d'armes faisant particulièrement honneur au régiment 

 1812 : La bataille de la Bérézina (inscrit au drapeau)
 1915 : Artois (inscrit au drapeau)
 1917 : Auberive (inscrit au drapeau)
 1918 : Italie (inscrit au drapeau)
 1994 : Bihać (FORPRONU en Bosnie-Herzégovine), une compagnie citée collectivement
 2004 : (novembre) Envoi dans l'urgence à Abidjan pour participer à l'évacuation des ressortissants français
 2010 : Afghanistan (Task Force Bison)
 2014 : RCA dans le cadre de l'opération EUFOR
2017 : Opération Barkhane au Mali
Le major Thibault Miloche de la Task Force Bison est le  français mort en Afghanistan depuis 2001.
Le , Thibault Miloche avait été grièvement blessé par un tir de roquette lors d'une mission de reconnaissance dans la vallée d'Uzbin en Afghanistan, à l'est de Kaboul. Un autre soldat du  RI, Laurent Merle, a été blessé dans cette attaque.

Drapeau 

Il porte, cousues en lettres d'or dans ses plis, les inscriptions suivantes :

Bérézina 1812 - Artois 1915 - Aubérive 1917 - Italie 1918

Décorations 

Le , le régiment reçoit la Croix de guerre 1914-1918 avec deux palmes de bronze (deux citations à l'ordre de l'armée), puis la fourragère aux couleurs du ruban de la croix de guerre 1914-1918.

Le , il a reçu la Croix de la Valeur militaire avec une palme de bronze (une citation à l'ordre de l'armée) au titre de l'opération Pamir en Afghanistan puis une seconde le  ce qui lui ouvre le droit au port de la fourragère aux couleurs du ruban de la croix de la Valeur militaire.

L'ensemble des militaires affectés au 126 RI portent donc une double fourragère.

Personnages célèbres ayant servi au  RI 
 Marie-Georges Picquart, Acteur central de l'affaire Dreyfus, il découvre les preuves de la trahison de Ferdinand Walsin Esterhazy, à la place duquel le capitaine Dreyfus a été accusé, dégradé et condamné sur de fausses preuves, et participe au rétablissement de la vérité, malgré la pression de sa hiérarchie. Tout comme Dreyfus, il est condamné bien qu'innocent, et incarcéré. Les deux hommes sont réhabilités en même temps, en 1906. Il reprend ensuite le cours de sa carrière militaire au grade de général de division et rejoint la même année le premier gouvernement Clemenceau en tant que ministre de la Guerre.
 Jean Colombier
 Louis-Henry Destel
 François Coli 
 Louis Godefroy, alias Marcel, alias Robert, alias Auriac, alias Rivière, il a été militant communiste, connu pour ses faits de résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Il commande le 126e RI, jusqu'à sa dissolution le 1er avril 1946 après neuf mois d'occupation en Allemagne.
 Martial Brigouleix, officier de réserve et commandant de la  compagnie du 126 RI de  à . Démobilisé, il est arrêté en tant que membre actif de la résistance. Torturé à Limoges, il tombe sous les balles allemandes dans les douves du Mont Valérien le . Chevalier de la Légion d'honneur, compagnon de la Libération, titulaire de trois citations, il est mort pour la France.
 Raymond Farro, officier saint-cyrien, capitaine au 126 RI en 1939. Blessé pendant la campagne de France, il s'engage dès 1941 dans la résistance et devient le chef départemental puis régional de l'Armée secrète. Arrêté une première fois en 1943, il parvient à s'échapper et poursuit sa lutte contre l'occupant. Arrêté par la Gestapo le , il est torturé puis fusillé le .

Devise 
La devise du régiment est "Fier et vaillant !"
Compagnie de commandement et de logistique : Soutenir sans faillir 
  : Toujours en pointe !
  : À cœur vaillant rien d'impossible
  : Cherche et frappe.
  : Tambour battant.
  : Renaître et Vaincre !
 Compagnie d'éclairage et d'appui (CEA) : Occulum scutumque legionis ("l'œil et le bouclier des légions").
  (UIR - Unités d'Intervention de Réserve) : Être plus que paraître

Insigne 

Bison blanc depuis 1937, sur fond de Croix de Lorraine bleu depuis 1944.

Le lieutenant-colonel Godefroy chef de corps du  RI dote le régiment d'un insigne figurant les ruines d'Oradour, pour évoquer le  RI qui fut intégré au  RI en octobre 1945. En effet, le  est créé à Périgueux par Roger Lescure, commandant du bataillon de sécurité de la région.Le  était composé d'ex maquisards du Limousin (les attaques de ces maquisards étaient si nombreuses que les soldats allemands avaient surnommé le Limousin "la petite Russie"), de l'Indre et de la Dordogne. Ce  RI sera surnommé RI « Oradour » en mémoire de la ville d'Oradour-sur-Glane, ville martyre brûlée par la division SS Das Reich. Le RI « Oradour » ne fut pas amené à combattre sur le front de l'Est, cette unité portant un nom trop vengeur.

L'insigne actuel du régiment lui a été donné par le colonel Mestelan, chef de corps de 1979 à 1981.

Monument aux morts régimentaire 

Le Monument aux morts du régiment a été inauguré le  dans la caserne Laporte à Brive-la-Gaillarde.

Il se compose d'une œuvre monumentale intitulée "la charge des Bisons Blancs" réalisée par le sculpteur Guy GEYMANN (1951 - 2017), figurant au centre d'un demi-cercle de stèles en ardoise portant les 3249 noms des militaires du régiment morts pour la France depuis le début de la  Guerre mondiale. Situé sur la place d'armes et face au Drapeau, au cœur du régiment, il témoigne du lien indissoluble qui unit les différentes générations du feu.

Ce monument est la dernière œuvre du sculpteur Guy Geymann, peintre officiel de l’Armée, artiste reconnu conjuguant abstraction et figuration en belles allégories, décédé en , trois semaines seulement après avoir achevé sa création.

Le régiment aujourd'hui

Subordinations 

Le régiment est subordonné à la  brigade d'infanterie de marine de la  division.

Missions 

Régiment d'infanterie motorisée, le  d'infanterie dispose de capacités d'investigation et de renseignement. Souple, mobile, aérotransportable et héliportable, il donne toute sa mesure dans les opérations de contrôle de milieu et de combat rapproché. Il est entraîné aux opérations de maintien de la paix.

Composition 

 1 compagnie de commandement et de logistique (CCL) ;
 5 compagnies de combat : la  a été créée le  dans le cadre de l'augmentation des effectifs de la Force opérationnelle terrestre ;
 1 compagnie d'appui (CA) avec une section appui direct (SAD) avec (Milan puis MMP / MAG58), une section Tireurs d'élite Longue Distance (TELD), et une section d'aide à l'engagement  débarqué (SAED) ;
 1 compagnie de réserve 

soit un total de  et femmes.

Matériels majeurs 

 Véhicules de l'avant blindé (VAB).
 Véhicules blindés légers (VBL).
 véhicules légers tout terrains Peugeot (P4).
 VBMR Griffon à partir de 2019, l'un des premiers régiments équipés de ce véhicule.

Armement 
 Missiles anti-char MILAN et Eryx.
 Lance-roquettes AT4
 Lance-grenades individuels LGI
 Fusils de précision FR-F2  et Hécate PGM  
 Fusils d'assaut FAMAS 5,56
 Mitrailleuses Browning H2B calibre  et MINIMI calibre 5,56 OTAN 
 Mortiers de 
 Pistolets semi-automatiques PAMAS  
 Le  RI a reçu le système FELIN à l'été 2016.
 Le régiment a reçu le HK 416 en .
 GLOCK 17

Notes et références

Sources et bibliographie 
. Outre douze unités décorées, vingt-quatre unités recevront la Croix de la valeur militaire ultérieurement. Le  RI page 22.
    Historique du 126e régiment d'infanterie depuis sa formation jusqu'en 1919 à lire en ligne

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de régiments français
 Grades de l'armée française
 Régiment d'infanterie français
 Formation des trois armées de Paris en 1870
 Pertes militaires françaises en Afghanistan

Liens externes 
 
 

Régiment décoré de la croix de guerre 1914-1918
Titulaire de la croix de la Valeur militaire
Unité ou formation militaire créée en 1793
Unité d'infanterie française
Unité militaire française de la Première Guerre mondiale
Unité militaire française de la Seconde Guerre mondiale
Brive-la-Gaillarde